Oliver Bittner ist der Name folgender Personen:

* Oliver Bittner (Regisseur) (* 1969), deutscher Regisseur
 Oliver Bittner (Fußballspieler) (* 1976), österreichischer Fußballtorhüter